Хакатон ( ←  «хакер» +  «марафон») — форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время. 

Некоторые хакатоны предназначены для образовательных или социальных целей, но чаще задачей хакатона является создание полноценного программного обеспечения. Каждый хакатон сфокусирован на определённой области, например, языке программирования, операционной системе, приложении, программном интерфейсе (API).

История 
Термин появился в 1999 году. Его независимо друг от друга начали употреблять разработчики OpenBSD и Sun Microsystems.

Разработчики OpenBSD впервые использовали этот термин для обозначения встречи, посвящённой криптографии, в Калгари (Канада) 4 июня 1999 года. На неё приехали 10 разработчиков для написания программ, которые бы не подпадали под жёсткие экспортные ограничения, установленные США на криптографическое ПО.

Sun использовала название «the Hackathon» во время конференции JavaOne, проходившей с 15 по 19 июня 1999 года; Джон Кейдж предложил написать программу на языке программирования Java для нового Palm V, которая бы использовала ИК-порт для связи с другими пользователями Palm.

Начиная с середины 2000-х годов хакатоны стали более распространёнными и рассматривались компаниями и инвесторами как способ быстрой разработки новых программных технологий или областей инвестирования. Некоторые известные компании были созданы на хакатонах, например GroupMe, появившаяся на хакатоне конференции TechCrunch Disrupt 2010; в 2011 она была куплена компанией Skype за 85 млн долларов.

Типы хакатонов

Для разработки платформ 
Некоторые хакатоны посвящены работе над конкретной платформой, например операционной системой, либо по созданию приложений.

Разработка приложений для мобильных платформ происходит, например, на хакатоне Over the Air, проходящем в Блетчли-парке (Англия), который привлекает значительные спонсорские взносы. Также проводятся хакатоны по разработке видео- и компьютерных игр.

Music Hack Day — хакатон, посвящённый программам и аппаратному обеспечению для музыки. С 2009 года он проводился более 20 раз в различных местах.

Ежегодно с 1999 года проводится хакатон разработчиков операционной системы OpenBSD.

Существуют хакатоны по созданию приложений для смартфонов Android, iOS и Tizen. Ранее сходные мероприятия проводились для Maemo 5 (Nokia N900) и MeeGo (Nokia N9).

Языки программирования, API, фреймворки 
С 2007 года проводятся хакатоны Perl, целью которых является улучшение самого языка. Разработчики Haskell и Scala проводят сходные мероприятия: Haskell Hackathon и Scalathon.

Проводились хакатоны по разработке приложений на HTML5 и Ruby on Rails.

Некоторые хакатоны проводятся компаниями для написания приложений, использующих общий API. Так, Yahoo! проводит «Open Hack Day» с 2006 года (изначально «Hack Day»), на которых используются Yahoo! API и API принадлежащих Yahoo! сайтов, например Flickr. Google проводит похожий хакатон для собственных API.

Благотворительные хакатоны 
В 2020 и 2021 годах прошел Хакатон Добра, где некоммерческие организации ставили задачи на хакатон, а IT-специалисты решали данные задачи. Суммарно в хакатоне приняло участие более 700 участников, более 70 СО НКО поставили задачи, информационный охват был более 500 000 просмотров. Хакатон проводился организацией АНО "Цифровая молодёжь"

Сайт Foursquare проводил глобальный хакатон в 2011 году, когда более 500 разработчиков в 30 местах разрабатывали приложения, использующие Foursquare API.

Также термин «хакатон» стал применяться и к социальному проекту.

Архитектурные хакатоны 
В 2022 году прошел Всероссийский урбанистический хакатон «Города». Хакатон Города – это точка притяжения для молодых специалистов от 18 до 35 лет в области улучшения городской среды, готовых разработать проекты благоустройства территорий для регионов.

Архитекторы, градостроители, дизайнеры и урбанисты исследуют территории, изучают пожелания местных жителей и во главе с наставниками, кураторами из профессиональной среды разрабатывают проекты по благоустройству территорий для регионов России. 
Архитектурный хакатон HackCitySpaces в Ленинградской области. Хакатон HackCitySpaces — это архитектурный молодежный турнир, призванный стимулировать появление новых идей по развитию территорий 29 населенных пунктов Ленинградской области. 

В результате проведения архитектурного хакатона в 2021 и 2022 годах в котором приняло участие 424 молодых архитекторов, приняло участие 29 муниципальных образования, было сделано 52 дизайн проектов территорий Ленинградской области, из которых 18 дизайн проектов местные жители выбрали для реализации на их территории в рамках общего голосования дизайн-проектов (8 выбраны жителями в 2021 г. и реализуются в 2022 г., 10 жители выбрали в 2022 г. и будут реализованы в 2023 г.). Тем самым, удалось вовлечь молодых кадров для работы в современных программах благоустройства, также, дать возможность молодым архитекторам самим предлагать идеи для благоустройства территорий, которые впоследствии реализуются, а не остаются просто идеей. 
Заказчиком хакатона является автономная некоммерческая организация «Центр компетенций Ленинградской области» по развитию городской среды и умному городу создана в 2019 году. Учредителем организации является Правительство Ленинградской области в лице Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области., который является оператором национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Ленинградской области. 
Оператором хакатона является автономная некоммерческая организация предоставления услуг в сферах молодежной политики, цифровых технологий, благоустройства и архитектуры, социальной сфере "Цифровая молодежь".

Хакатоны в России 
В России одним из главных информационных ресурсов и платформ для проведения хакатоновявляется: хакатоны.рус

Примечания 

Хакерство
Хакерский сленг
Встречи